Николай Антошкин:
 Антошкин, Николай Павлович (1922—1997) — Герой Советского Союза.
 Антошкин, Николай Тимофеевич (1942—2021) — участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Советского Союза.